USS Baltimore ha sido el nombre recibido por seis buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la ciudad de Baltimore, Maryland.
 , bergantín armado con 12 cañones, construido en 1777 en Baltimore, Maryland, fue utilizado para la protección de la bahía Delaware y de la bahía Chesapeake, se hundió cerca de cabo Henry el 29 de enero de 1780.
 , buque armado con 20 cañones adquirido en 1798.
 , vapor de ruedas capturado a los Estados Confederados de América en 1861.
 , crucero protegido dado de alta en 1890. Protagonizó en caso Baltimore en Valparaíso, Chile.
 , crucero pesado dado de alta en 1943.
 , submarino nuclear de ataque de clase Los Angeles, dado de lata el 10 de julio de 1998. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos